Black Cat Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Black Cat Lake (New York)
 Black Cat Lake (Morris County, Texas)
 Black Cat Lake (Trinity County, Texas)